Српска лига Запад у сезони 2019/20. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 18 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су четири зоне — Западно-моравска, Колубарско-мачванска, Подунавско-шумадијска и Шумадијско-рашка.

На крају сезоне, најбоље пласирани тим лиге ће се пласирати у Прву лигу Србије. На место четири последњепласирана клуба пласираће се освајачи из зона. У случају да на крају сезоне из Прве лиге Србије испадну од 1 до 4 тима из регије коју покрива Српска лига Запад, онда ће из лиге испасти исти број тимова који су се пласирали од 14. до  11. места у Српској лиги Запад.

Почетак ове сезоне је обележило одустајање 2 клуба од учешћа, укључујући и некадашњег суперлигаша Слободе из Ужица. На место Прова у лигу је примљен новоформирани Борац 1926 из Чачка. Oд учешћа у Првој лиги Србије је одустао Борац из Чачка који се угасио, а да у том случају на његово место се вратио тим Новог Пазара, па ће лигу попунити тим који је био први иза црте у Српској лиги Запад а то је Пролетер из Михајловца.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2019/20.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

1 Одлуком ФСС, Лозница и Слога Краљево пласирали су се у Прву лигу Србије, која је повећана на 18 клубова

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Западне Србије - Званични сајт
 Српска лига Запад на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Запад
Запад